Rada Bankowości Elektronicznej
 gospodarka oparta na zasobach (ang. Resource-Based Economy)
 względna skuteczność biologiczna (ang. Relative Biological Effectivness)